Luci Atili, tribú amb poder consolar.
 Luci Atili Llong, tribú amb poder consolar.
 Luci Atili, tribú de la plebs.
 Luci Atili, questor.
 Luci Atili, comandant romà.
 Luci Atili, pretor.
 Luci Atili, militar romà.
 Luci Atili, jurista romà.